Слетіоара () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Слетіоара () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Слетіоара.
 Слетіоара () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Слетіоара () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Слетіоара.
 Слетіоара () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Ришка.
 Слетіоара () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Стулпікань.
 Слетіоара () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Стримтура.